zainteresowanie w sprawie → interes
zainteresowanie jakimś zajęciem → hobby, pasja
zainteresowanie osobą lub przedmiotem, skupienie uwagi na nich → uwaga, popularność
 Zainteresowanie elementami przedmiotów – jedna z cech diagnostycznych według ICD-10 i DSM IV